Лююски () — финская фамилия. Известные носители:

 Лююски, Пекка (род. 1953) — финский футболист, тренер.
 Лююски, Яни (род. 1983) — финский футболист.